Trešnjevica (Arilje), een plaats in de Servische gemeente Arilje
 Trešnjevica (Sjenica), een plaats in de Servische gemeente Sjenica